Tre unità della US Navy sono state battezzate Cumberland, dal fiume omonimo.

  – fregata a vela con 50 cannoni
  – nave scuola a vela
  – petroliera di flotta

Note 

Cumberland